Arnaud Sérié, né le 31 août 1988 à Villiers le bel en Ile de France est un golfeur amateur Français. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des premiers influenceurs de Golf Français qui tente de démocratiser le Golf en France notamment sur les réseaux sociaux.

Il est également le premier influenceur à siéger dans un type d’événement tel que les Trophées du Golf.

Arnaud Sérié s'est fait connaître à travers un concept de vidéos courtes et divertissantes appelé les trick shots. C'est grâce à ses vidéos qu'il a été reconnu comme l'un des top influenceurs dans le monde du Golf en 2020.

Biographie

Débuts 
Originaire de l'Oise dans les Hauts de France, Arnaud Sérié découvre le golf à l'âge de 20 ans par l'intermédiaire de son meilleur ami, il débute alors le golf à la pêche en jouant avec une pelle en guise de club.
 
C'est seulement en 2009 qu'il commencera le Golf au club d'Amiens dans la somme.

Carrière professionnelle 
Après un passage dans l'armée de terre au 5ème régiment du génie à Versailles, Arnaud Sérié intègre une école de commerce pour y étudier la stratégie, l'innovation et l’entreprenariat où il obtiendra un Master.

En parallèle de son activité principale, Arnaud Sérié s'est fait connaître à travers la création de vidéos courtes de Golf sur le réseau social Instagram.

Notes et références 

Golfeur français
Vidéaste web français
Naissance en août 1988